Xavier può riferirsi a:

Xavier – variante del nome proprio di persona Saverio
Xavier – comune spagnolo
Xavier – wrestler statunitense
Charles Francis Xavier, detto Professor X – personaggio dei fumetti X-Men
Abel Xavier – calciatore portoghese
Xavier – cortometraggio del 2017 diretto da Giovanni Coda
Xavier Dolan - regista e attore canadese

Pagine correlate 
 Javier